Ве́стерботтен  (Västerbotten):
 Вестерботтен — лен в современной Швеции.
 Вестерботтен — историческая провинция в Швеции.
  — популярный в Швеции сыр.